Alicia (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
Alicia (Isabela), een gemeente in de Filipijnse provincie Isabela
Alicia (Zamboanga Sibugay), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga Sibugay
Alicia (Arkansas), een plaats in de Verenigde Staten
Alicia (film), een Nederlandse film uit 1974
Alicia (voornaam), een meisjesnaam
Alicia (geslacht), een geslacht van zeeanemonen